Pehlke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pehlke (1922–2002), deutscher Kameramann
 Helmuth Pehlke (* 1943), deutscher Theologe
 Wolf Pehlke (1955–2013), deutscher Künstler